Il termine Malkara può riferirsi a:

Geografia 
Malkara – città turca della regione di Marmara in provincia di Tekirdağ

Zoologia 
Malkara – genere di ragni della famiglia Malkaridae

Altro 
Hornet Malkara – missile anticarro del secondo dopoguerra